Gli anni più belli (Les Amoureux sont seuls au monde) – film del 1948 diretto da Henri Decoin 
Gli anni più belli – film del 2020 diretto da Gabriele Muccino
Gli anni più belli – singolo del 2020 di Claudio Baglioni